Вилнюски окръг (на литовски: Vilniaus apskritis ; ; руски: Вильнюсский уезд ) е окръг в Източна Литва. Заема площ от 9731 км2. Административен център е столицата Вилнюс.

География 
Окръгът обхваща земи от етнографските области Дзукия и Аукщайтия. На север граничи с Утенски окръг, на запад с Каунаски окръг, на юг с Алитуски окръг и на изток с Беларус.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 8 общини.

Градска община:
 Вилнюс
Районни общини:
 Община Вилнюс
 Община Тракай
 Община Укмерге
 Община Шалчининкай
 Община Швенчьонис
 Община Ширвинтос
Община:
 Община Електренай

Население 
Населението на окръга възлиза на 848 097 души(2008). Гъстотата е 87,15 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва